

Bedrijven 
 Gebr. van den Boom, een Nederlandse rederij
 Van der Schuyt, Van den Boom en Stanfries NV, een Nederlands transportbedrijf

Grafmonumenten 
 Grafmonument van A.J. Egberts-van den Boom, een grafmonument in Den Bosch

Personen 
 Carol Cairns (1941), gehuwd Carol van den Boom, een in Ierland geboren Nederlandse beeldhouwster
 Dymph van den Boom (1951), een Nederlands ontwikkelingspsycholoog en hoogleraar
 Erik Arbores, pseudoniem van Erik van den Boom (1997), een Nederlandse producer
 Georges Van den Boom (1897–1978), een Belgisch redacteur en politicus
 Hans van den Boom (doorverwijspagina) 
 Sak van den Boom (1949) een Nederlands journalist en neerlandicus